Le Cercle des amis de Marianne est une association philatélique française fondée en .

Ses membres se consacrent à la collection et l'étude des timbres d'usage courant de France émis depuis 1900 ; Marianne étant l'allégorie de la République française la plus fréquemment utilisée sur ces timbres depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Les activités de l'association vont de la recherche des projets et épreuves préparatoires à l'étude des usages postaux sur lettre, jusqu'aux différences entre les types et la quête de variétés.

Elle publie un bulletin titré Marianne et des numéros hors-série spécialisés.

Liens externes 

Association ou organisme lié à la philatélie